RPM — менеджер пакетов в GNU/Linux-совместимых операционных системах RedHat.
 RPM — канадский музыкальный журнал, издававшийся в 1964—2000 годах.
 RPM — Имперское министерство почты ()
 rpm ( — оборотов в минуту (об/мин)) — единица измерения скорости вращения. Обычно, используется при описании характеристик жёстких дисков, грампластинок, электродвигателей.